Hiroshi Saitō (1933-2011) – cestista giapponese
 Hiroshi Saitō (n. 1970) – calciatore giapponese
 Hiroshi Saitō – aracnologo giapponese
 Hiroshi Saitō – regista giapponese di serie animate